Лізель Губер і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати з іншими партнерками.
Губер грала в парі з Марією Хосе Мартінес Санчес, але вони програли в першому колі парі Даніела Гантухова і Анабель Медіна Гаррігес. Реймонд грала в парі з Самантою Стосур, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Кіміко Дате і Кейсі Деллаква.
Катерина Макарова і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши пару Надія Петрова і Катарина Среботнік з рахунком 6–0, 5–7, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=Півфінали

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= С Еррані Р Вінчі
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Д Юрак К Мароші
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= С Кузнецова Ф Пенетта
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=64
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= С Шувей П Шуай
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=77
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= К Младенович Г Воскобоєва
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= К Блек А Родіонова
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Д Гантухова А Медіна Гаррігес
|RD1-score07-1=77
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=[10]
|RD1-seed08=5
|RD1-team08= Л Губер
|RD1-score08-1=62
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=[5]

|RD1-seed09=3
|RD1-team09= Н Петрова К Среботнік
|RD1-score09-1=6|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=[10]|RD1-seed10=
|RD1-team10= А Павлюченкова Л Шафарова
|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=6|RD1-score10-3=[5]

|RD1-seed11=WC
|RD1-team11= Є Янкович М Лучич-Бароні|RD1-score11-1=6|RD1-score11-2=6|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Е Бірнерова Д Цібулкова
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= А Парра Сантонха Ф Ск'явоне
|RD1-score13-1=5
|RD1-score13-2=6|RD1-score13-3=[3]
|RD1-seed14=
|RD1-team14= І-К Бегу А Росольська|RD1-score14-1=7|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=[10]|RD1-seed15=
|RD1-team15= М Мінелла Р Ворачова
|RD1-score15-1=4
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=6
|RD1-team16= Н Льягостера Вівес Ц Чжен|RD1-score16-1=6|RD1-score16-2=6|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= С Еррані Р Вінчі
|RD2-score01-1=2
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= С Шувей П Шуай|RD2-score02-1=6|RD2-score02-2=6|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= К Блек А Родіонова
|RD2-score03-1=1
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= Д Гантухова|RD2-score04-1=6|RD2-score04-2=6|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=3
|RD2-team05= Н Петрова К Среботнік|RD2-score05-1=6|RD2-score05-2=77|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= Є Янкович М Лучич-Бароні
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=64
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= І-К Бегу А Росольська
|RD2-score07-1=62
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=6
|RD2-team08= Н Льягостера Вівес Ц Чжен|RD2-score08-1=77|RD2-score08-2=6|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= С Шувей П Шуай|RD3-score01-1=6|RD3-score01-2=66
|RD3-score01-3=[10]|RD3-seed02=
|RD3-team02= Д Гантухова
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=78|RD3-score02-3=[4]

|RD3-seed03=3
|RD3-team03= Н Петрова К Среботнік|RD3-score03-1=6|RD3-score03-2=6|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=6
|RD3-team04= Н Льягостера Вівес Ц Чжен
|RD3-score04-1=1
|RD3-score04-2=2
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=
|RD4-team01= С Шувей П Шуай
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=3
|RD4-team02= Н Петрова|RD4-score02-1=6|RD4-score02-2=6|RD4-score02-3=
}}

 Нижня половина 
 К Деллаква
|RD1-score12-1=6|RD1-score12-2=6|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= В Душевіна О Панова|RD1-score13-1=6|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=[10]|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= А Кербер А Петкович
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=6|RD1-score14-3=[5]

|RD1-seed15=
|RD1-team15= В Лепченко Ч Сайсай
|RD1-score15-1=1
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= А Главачкова Л Градецька|RD1-score16-1=6|RD1-score16-2=6|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=
|RD2-team01= М Еракович Г Вотсон
|RD2-score01-1=6|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=[5]
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Чж Хаоцін Ж Гусарова|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=6|RD2-score02-3=[10]|RD2-seed03=
|RD2-team03= Ю Гергес Я Шведова
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=64
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=4
|RD2-team04= К Макарова О Весніна|RD2-score04-1=6|RD2-score04-2=77|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= Л Реймонд С Стосур
|RD2-score05-1=1
|RD2-score05-2=6|RD2-score05-3=[6]
|RD2-seed06=
|RD2-team06= К Деллаква|RD2-score06-1=6|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=[10]|RD2-seed07=
|RD2-team07= В Душевіна О Панова|RD2-score07-1=6|RD2-score07-2=77|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= А Главачкова Л Градецька
|RD2-score08-1=4
|RD2-score08-2=64
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= Чж Хаоцін Ж Гусарова
|RD3-score01-1=63
|RD3-score01-2=6|RD3-score01-3=[7]
|RD3-seed02=4
|RD3-team02= К Макарова О Весніна|RD3-score02-1=77|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=[10]'''

|RD3-seed03=
|RD3-team03=

Посилання 
Main Draw

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2013